Arnaud hace referencia a varios artículos:

Antroponomía 

 Arnaud, apellido.
 Arnaud, nombre.

Personas
Arnaud Clément, extenista profesional francés.
Arnaud Démare, ciclista francés.
Arnaud Gérard, ciclista francés.
Cathérine Arnaud, deportista francesa que compitió en yudo.
François Arnaud, actor franco-canadiense.

Divisiones administrativas 
 Arnaud, comuna haitiana del departamento de Nippes.
 Arnaud, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Arnaud.
 Arnaud-Guilhem, comuna francesa del departamento de Alto Garona.
 Chastel-Arnaud, comuna francesa del departamento de Drôme.

Además
Arnau, nombre propio similar;